Чернявська сільська рада — Вінницька область, Оратівський район
 Чернявська сільська рада — Хмельницька область, Волочиський район